Serna ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Serna (* 1984), kolumbianischer Radrennfahrer
 Assumpta Serna (* 1957), spanische Schauspielerin
 Celia de la Serna (1906–1965), die Mutter von Ernesto Rafael Guevara de la Serna, genannt Che Guevara
 Dillon Serna (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ismael de la Serna (1898–1968), spanischer Maler
 Jorge Leonardo Gómez Serna (* 1942), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Magangué
 José de la Serna (1770–1832), spanischer Vizekönig in Peru
 José Luis Serna Alzate IMC (1936–2014), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Líbano-Honda
 Magüi Serna (* 1979), spanische Tennisspielerin
 Marco Antonio Serna Díaz (1936–1991), US-amerikanischer Herpetologe
 Pepe Serna (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Ramón Gómez de la Serna (1888–1963), spanischer Autor
 Rodrigo de la Serna (* 1976), argentinischer Schauspieler
 Viviana Serna (* 1990), kolumbianische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Waltencir Pereira Serna (1946–1979), brasilianischer Fußballspieler

Serna bezeichnet:
 Serna (Fluss), einen Fluss in der Ukraine 
 Serna (Rebsorte), eine Rebsorte
 Deckname für das Projekt 11770, einen Typ russischer Landungsboote